Естественная история:

 Естественная история, или Натуральная история — устаревшее обозначение естествознания или естественных наук.
 Музей естественной истории, или Музей естествознания

Научные труды
 Естественная история — составленная около 77 года н. э. Плинием Старшим энциклопедия природных и искусственных предметов и явлений.
 Всеобщая естественная история и теория неба — работа Иммануила Канта (1755)
 Естественная история — труд Жоржа Луи Бюффона.

См. также 
 Естественные науки — Естественная история, Естествознание.
 Природоведение